Висконти () — итальянская фамилия.

 Дом Висконти — династия миланских герцогов.

Носители фамилии 
 Висконти, Адриано (1915—1945) — итальянский лётчик-ас Второй мировой войны.
 Висконти, Бьянка Мария (1425—1468) — жена миланского герцога Франческо Сфорца.
 Висконти, Гари (род. 1945) — американский фигурист-одиночник.
 Висконти, Давид Иванович (1772—1838) — русский архитектор, брат П. И. Висконти.
 
 Висконти, Эннио Квирино (1751—1818) — итальянский археолог.
 Висконти, Луи (1791—1853) — французский архитектор.
 Висконти, Лукино (1906—1976) — итальянский режиссёр.
 Висконти, Пётр Иванович (1778—1843) — русский архитектор, брат Д. И. Висконти.
 Висконти, Тони (род. 1944) — американский музыкальный продюсер, музыкант, мультиинструменталист и певец.
 Висконти, Элизеу (1866—1944) — бразильский живописец и график итальянского происхождения.
 Григорий X (Теобальдо Висконти; ок. 1210—1276) — папа римский с 1 сентября 1271 по 10 января 1276.

 Джан Галеаццо Висконти (1351—1402) — 1-й миланский герцог из рода Висконти.
 Литта-Висконти-Арезе, Антонио (1748—1820) — франко-итальянский государственный деятель, придворный императора Наполеона, обер-камергер.